Лохово — название населённых пунктов:

Россия 
 Лохово — деревня в Каргопольском районе Архангельской области.
 Лохово — село в Черемховском районе Иркутской области.
 Лохово — деревня в Угранском районе Смоленской области.
 Лохово — деревня в Андреапольском районе Тверской области.
 Лохово — деревня в Краснохолмском районе Тверской области.
 Лохово — деревня в Торопецком районе Тверской области.

Украина 
 Лохово — село в Мукачевском районе Закарпатской области.